Valley City (que se traduce al español como Ciudad Valle)  puede referirse a:
 Valley City (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Barnes, estado estadounidense de Dakota del Norte; o
 Valley City (Illinois), villa en el condado de Pike, estado estadounidense de Illinois.